Волго-Балт:

 Волго-Балт — Волго-Балтийский водный путь.
 Волго-Балт — тип речных судов.

См. также 
 Волго-Дон
 Руссо-Балт